Награды Псковской области — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Собранием депутатов и Губернатором Псковской области на основании Закона Псковской области от 25 октября 2018 года «О наградах Псковской области» и Указа Губернатора Псковской области от 23 августа 2019 года № 72-УГ «О наградах Псковской области».

Награды Псковской области являются формой поощрения граждан, коллективов организаций и организаций, за значительный вклад в социально-экономическое развитие Псковской области, большие заслуги и достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социальной, культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности.

Согласно Законодательным актам, в Псковской области устанавливаются следующие виды наград:
 звание «Почётный гражданин Псковской области»;
 звание «Ветеран труда Псковской области»;
 медаль «За заслуги перед Псковской областью»;
 медаль «Родительская слава Псковской области»;
 почётный знак «За заслуги перед Псковской областью»;
 Почётная грамота Псковского областного Собрания депутатов;
 Почётная грамота Губернатора Псковской области;
 Звания Псковской области:
 звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области»;
 звание «Заслуженный работник культуры Псковской области»;
 звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области»;
 звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»;
 звание «Заслуженный меценат Псковской области»;
 звание «Заслуженный наставник Псковской области»;
 звание «Заслуженный доброволец Псковской области»;
 звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области»; 
 звание «Заслуженный работник социальной защиты Псковской области».

Органы государственной власти Псковской области и иные государственные органы Псковской области вправе определять иные формы поощрения граждан и организаций от имени соответствующего органа государственной власти Псковской области, иного государственного органа Псковской области, не относящиеся к наградам Псковской области.

Перечень наград

Высшая награда Псковской области

Награды Псковской области

Звания Псковской области

Награды города Пскова 

Награды города Пскова — награды используемые (наряду с наградами Псковской области) для награждения жителей областного центра — города Пскова.

К наградам города Пскова относятся:
 звание «Почётный гражданин города Пскова»;
 медаль «За заслуги перед Псковом»;
 Почётная грамота Главы города Пскова;
 ценный подарок Главы города Пскова;
 благодарственное письмо Главы города Пскова;
 приветственный адрес Главы города Пскова.

Городские награды являются формой поощрения граждан и организаций за заслуги в экономике, совершенствование системы городского самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, науке, культуре, спорте, искусстве, военной службе и иные заслуги перед городом Псковом.

Награды города Великие Луки

Примечания

Ссылки 
 Награды Псковской области / geraldika.ru
 Геральдический совет Псковской области одобрил эскизы наград области / geraldika.ru
 Чем Псковская область награждает лучших граждан / газета «Комсомольская Правда»
 Звания, медали и почетные знаки: В Псковской области появятся новые региональные награды / газета «Комсомольская Правда»
 Перечень наград Псковской области будет дополнен / Псковское агентство информации
 Александр Котов: Социальная доплата псковским пенсионерам будет ежегодно индексироваться / ПЛН 24

Псковская область

Списки наград по субъектам Российской Федерации
Списки:Псковская область